EV steht als Abkürzung für:
 earned value, siehe Fertigstellungswert 
 Eifelverein, Wanderverein
 Elberfelder Verschönerungsverein, Verschönerungsverein im heutigen Wuppertal
 Energieversorgung, die Belieferung von Verbrauchern mit Nutzenergie
 electric vehicle, siehe Elektrofahrzeug
 Embedded Value, Bewertungsgröße in der Finanzwirtschaft
 Endverbraucher (Lebensmittel), auch im Sinne von Endnutzer
 enterprise value, Bewertungsgröße in der Betriebswirtschaft, siehe Unternehmenswert
 equivalent variation, siehe Äquivalente Variation
 Erzgebirgsverein, Heimat-, Gebirgs- und Wanderverein
 expected value, siehe Erwartungswert
 exposure value, siehe Lichtwert
 Extended Validation, SSL-Sicherheitszertifikat mit erweiterter Überprüfung
 Lettland nach dem ICAO-Code
 Ersatzverkehr
 Europäisches Verbundsystem
 Radrouten von EuroVelo, z. B. EV1
 Elektronenvolt
in der Rechtssprache:
 eidesstattliche Versicherung
 Eigentumsvorbehalt (Deutschland), die Übergabe einer beweglichen Sache unter einer aufschiebenden Bedingung 
 Eingangsverfahren, siehe Werkstatt für behinderte Menschen#Eingangsverfahren (EV)
 Einigungsvertrag
 einstweilige Verfügung
 Einwilligungsvorbehalt
 Ermittlungsverfahren

EV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Lillestrøm in der Provinz Viken

eV steht für:
 Elektronenvolt

Ev. steht für:
 Evangelium (Buch)

ev. steht für:
 evangelisch

E.V steht für:
 Fokker E.V, siehe Fokker D.VIII, deutsches Jagdflugzeug

E. V. (mit Leerzeichen) steht für:
 ère vulgaire („gemeine Ära“), abschätzige Bezeichnung für den alten (gregorianischen) Kalender nach der Einführung des Französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender#Hintergrund

E. v. (mit Leerzeichen) steht für:
 Eingang vorbehalten im Bankwesen, siehe Kontoauszug#Inhalt

e. V. (mit Leerzeichen) steht für:
 eingetragener Verein, siehe Verein#Eingetragener Verein

Siehe auch:

Abkürzung